3e Infanteriedivisie (Canada) - Canadese legereenheid
 3e Gemechaniseerde Infanteriedivisie - Britse legereenheid
 3e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid